This Is the Life (álbum) - da cantora Amy Macdonald
This Is the Life (canção) - single do álbum acima
This Is the Life (série de televisão)

Desambiguação